Pershing Square puede hacer referencia a:
Pershing Square, parque público en Los Ángeles, Estados Unidos.
Pershing Square, una estación del metro de Los Ángeles, Estados Unidos.
Pershing Square, parque público en Nueva York, Estados Unidos.
Pershing Square Building, un edificio en Nueva York, Estados Unidos
Pershing Square Capital Management, una empresa con sede en Nueva York, Estados Unidos